Villa Hahn ist der Name folgender Villen:

in Deutschland:
 Villa Hahn in Chemnitz, Sachsen
 Villa Hahn in Frankfurt (Oder), Brandenburg siehe Geschichte von Bauten in Frankfurt (Oder) #Villa Trowitzsch / Villa Hahn
 Villa Hahn (Königstein) in Königstein, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Königstein im Taunus

in Österreich:
 Villa Hahn (Baden) in Baden, Niederösterreich
 Villa Hahn in Abfalter, siehe Aigen (Salzburg) #Abfalter